Jenny, Jenny è un brano musicale composto da Little Richard ed Enotris Johnson, pubblicato su singolo nel 1957, ed incluso nell'album di debutto di Penniman Here's Little Richard.

Il singolo (lato B Miss Ann) raggiunse la decima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 e la seconda nella classifica Hot Rhythm and Blues Singles.

Tracce singolo 
 Jenny, Jenny - 2:04
 Miss Ann - 2:17

Formazione 
Little Richard: voce, piano
Lee Allen: sax tenore
Alvin "Red" Tyler: sax baritono
Earl Palmer: batteria
Frank Fields: basso
Edgar Blanchard: chitarra

Curiosità 
In Italia, negli anni cinquanta la canzone venne fatta oggetto di parodia da parte del duo comico Tognazzi & Vianello, che la eseguì in televisione con alla batteria Jimmie Nicol.

Note